Син Ё Ын (корейский: 신예은; родилась 18 января 1998 года) — южнокорейская , наиболее известная своей ролью в веб-сериале A-Teen и его продолжении A-Teen 2. Она также снялась в телесериалах «Он психометрический», «Добропожаловать», «Больше, чем друзья» и «Месть от третьего лица». В 2020—2021 годах также выпускала музыкальные записи.

 Родилась: 18 января 1998 г. (23 года), Сокчхо, Канвондо, Южная Корея
 Рост: 167 см
 Образование: Университет Сунгкюнкван
 Занятость: Актриса
 Годы активности: 2018-настоящее время
 Агент: JYP-Entertainment

За творческие достижения получила ряд корейских наград, например, KBS Drama Awards в номинации Welcome.

Ссылки